SVE son las iniciales de:
 Servicio Voluntario Europeo, una iniciativa para el voluntariado juvenil de la Comisión Europea;
 Specialty Vehicle Engineering, fabricante de automóviles;
 SV Eichede, un equipo de fútbol de Alemania.

También puede referirse a:
 Aeropuerto Municipal de Susanville, en California (Estados Unidos), por su cuyo código IATA;
 Óblast de Sverdlovsk, sujeto federal de Rusia, por su código ISO 3166-2:RU.